Форланд (, , від нім. vor — «перед», Land — «країна») — платформна область, яка лежить перед складчастим поясом.

Стабільні блоки, до яких спрямовані тангенціальні напруги в деформованих складчастістю геосинклінальних комплексах. Це зовнішня частина стійкої області (кратон, платформи, масиву), що примикає до орогену.

Література 
 

Структурна геологія